BDW steht für:
 Bedford Downs, IATA-Code des Flughafens in Westaustralien
 Bahnhof Potsdam Medienstadt Babelsberg, Kürzel im bahnamtlichen Betriebsstellenverzeichnis
 Bibliothek der Weltliteratur (BDW)
 Bund Deutscher Werbeberater, heute Deutscher Kommunikationsverband
 Bundesverband deutscher Wasserkraftwerke, die bundesweite Interessenvertretung der deutschen Wasserkraftwerksbetreiber

bdw steht für:
 Bild der Wissenschaft, eine monatlich erscheinende populärwissenschaftliche Zeitschrift

BDW